Пя́рну (до 1919 года — Пернава, также Перновка; , ) — река в Эстонии. Длина 144 км, площадь бассейна 6910 км². Впадает в Пярнуский залив Рижского залива Балтийского моря.

Гидрология 
Питание смешанное, в верховьях с преобладанием подземного, в низовьях — дождевого. Средний расход воды в 26 км от устья 48,2 м³/с. Замерзает не ежегодно (обычно в середине декабря, вскрывается в конце марта).

Гидрография 
Начало Пярну берёт из небольшого родникового озера Алликаярв вблизи посёлка Роосна-Аллику — административном центре одноименной волости. Рядом с городом Пайде в Пярну впадают два притока — Водья и Эсна, а ниже Пайде — Реопалу.

Основные реки в бассейне Пярну: Пранди, Линтси, Пийуметса, Кяру, Вяндра, Навести, Халлисте, Раудна, Рейу и Сауга.

В приустьевой части судоходна. На Пярну имеется 11 плотин и малые ГЭС.

Населённые пункты на реке 
 Тюри
 Пайде
 Синди
 Пярну (в устье)
 
 Роосна-Аллику

Примечания

Ссылки 
 Encyclopedia Estonica — The Pärnu River basin and floods
 Pärnu River Basin Management Plan

Реки, впадающие в Рижский залив
Реки Пярнумаа
Реки Ярвамаа